Gminy w USA:
 Pickaway (ang. Pickaway Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Pickaway (ang. Pickaway Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pickaway (ang. Pickaway County) – w stanie Ohio